De 15e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal van de AFC vond plaats van 7 tot en met 29 januari 2011 in Qatar. Het was voor de tweede keer dat het toernooi hier werd georganiseerd, de eerste keer was in 1988. Japan werd voor de vierde keer kampioen en plaatste zich hiermee voor de FIFA Confederations Cup 2013. De top drie plaatste zich direct voor de volgende editie.

Keuze van het organiserend land 
India, Iran en Qatar hadden interesse om het toernooi in 2011 te organiseren, terwijl Australië zich als laatste kandidaat had gesteld. Qatar had zijn kandidatuur op 19 juni 2007 bekendgemaakt, terwijl India zijn kandidatuur terugtrok en Iran geen goed bidbook kon samenstellen. Qatar werd op 29 juli 2007 tijdens het Aziatisch kampioenschap voetbal 2007 in Jakarta, Indonesië gekozen als gastland. De regels van de FIFA schrijven voor dat het toernooi alleen in januari of juli gehouden kan worden. Vanwege de grote hitte in juni in het Midden-Oosten is voor januari gekozen.

Stadions

Kwalificatie 
De top drie van het Aziatisch kampioenschap voetbal 2007 (Irak, Saoedi-Arabië en Zuid-Korea) en het gastland waren vrijgesteld van kwalificaties. De winnaars van de AFC Challenge Cup edities van 2008 (India) en 2010 (Noord-Korea) waren ook automatisch geplaatst voor de eindronde. De Challenge Cup dient als kwalificatietoernooi voor de laagste landen van de AFC-ranking. Om de resterende tien plaatsen werd door 21 landen in vijf kwalificatiegroepen gestreden.

Gekwalificeerde teams

Officials
Twaalf scheidsrechters en vierentwintig assistent-scheidsrechters werden aangesteld voor dit toernooi:

Standby

Groepsfase 
 Loting
De loting voor het Aziatisch kampioenschap voetbal 2011 vond plaats op 23 april 2010 in Doha, Qatar. Qatar werd hierbij direct geplaatst in Groep A..

 bovenste tijden zijn lokale tijd , Onderste tijden is Nederlandse en Belgische tijd

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinales

Halve finale

Troostfinale

Finale

Eindstand

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
 Koo Ja-Cheol

4 doelpunten
 Ismaeel Abdullatif
 Ji Dong-Won

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunten
– 1  Ali Diab (Tegen Jordanië)
– 2  Walid Abbas (Tegen Irak en Iran)

In Beeld

Externe links

Asian Cup
Voetbal in Qatar
Voetbal in 2011
Sportevenement in Qatar